— японский футболист. Выступал за национальную сборную.

Клубная карьера 
На протяжении своей футбольной карьеры выступал за клубы «ДЖЕФ Юнайтед Итихара» и «Иокогама Ф. Маринос». Симокава стал профессиональным игроком после окончания школы в 1989 году. С первого сезона в «Фурукава Электрик», (позже — «ДЖЕФ Юнайтед Итихара»), он стал основным вратарём команды на следующие 10 сезонов. В 2000 году ему на смену пришел Ryo Kushino и Симокава перешел в «Иокогама Ф. Маринос» в 2001 году. Однако и там он оказался лишен игровой практики. Его единственным матчем за клуб в Джей-лиге стала последняя игра сезона 2003 года. В этом матче он сыграл вместо Тэцуя Эномото, которого удалили на 15-й минуте. Но несмотря ни на что команда выиграла и эту встречу и национальный чемпионат в этом сезоне. Симокава завершил карьеру в конце 2006 года.

Национальная сборная 
С 1995 по 1997 год сыграл за национальную сборную Японии 9 матчей. Первой игрой Симокавы стала встреча с Швецией. Он участвовал в Кубке Азии 1996 года. А в 1997 году завершил выступления за сборную.

Статистика

В клубе

В сборной

Достижения

Командные 
«Иокогама Маринос»
 Победитель Джей-лиги: 2003, 2004
 Обладатель Кубка Джей-лиги: 2001

Личные 
 Символическая сборная японской футбольной лиги: 1989/90

Примечания

Ссылки 
 Japan National Football Team Database

Футболисты Японии
Игроки сборной Японии по футболу
Игроки ФК «ДЖЕФ Юнайтед Итихара Тиба»
Игроки ФК «Иокогама Ф. Маринос»